Сан Бартоло Тутотепек има више значења:

 Општина Сан Бартоло Тутотепек (Идалго), општина у савезној држави Идалго у Мексику
 Сан Бартоло Тутотепек (Сан Бартоло Тутотепек, Идалго), насеље у савезној држави Идалго у Мексику